Красна Вес може бити:

 Красна Вес (Млада Болеслав), () насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Красна Вес (Бановце на Бебрави), () насељено мјесто у округу Бановце на Бебрави, Тренчински крај, Словачка Република